Zenaida Bonaparte (en francés: Zénaïde Bonaparte; París, Francia, 8 de julio de 1801 - Nápoles, Reino de las Dos Sicilias, 8 de agosto de 1854) fue Infanta de España, la segunda hija del rey José I Bonaparte y de Julia Clary. Acompañó a su padre en su destierro de Bordentown, Nueva Jersey durante varios años.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con su primo Carlos Luciano Bonaparte. Tuvieron 12 hijos, entre ellos el cardenal Luciano Napoleón Bonaparte. 

Carlos Luciano Bonaparte, un ornitólogo, dedicó a su esposa el nombre del género Zenaida de la familia colúmbidas, llamado actualmente las Palomas Zenaidas. Aunque Carlota Honorina Josefina Paulina Bonaparte se cambió el nombre a Angelique en honor a su hermana fallecida, Zenaida fue considerada como Princesa de Asturias, desde el 6 de junio de 1808 hasta el 11 de diciembre de 1813. Sin embargo, considerando las reglas de sucesión de la Casa de Bonaparte, creadas por Napoleón, que excluían a las mujeres de la sucesión a la Corona, tal posibilidad no fue siquiera contemplada por su propio padre.

Fueron sus hijos:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Casa de Bonaparte
Infantes de España (Casa de Bonaparte)
Nacidos en París
Fallecidos en Nápoles